Leon Vreme (1930-2017) Pictor abstract roman, membru al Uniunii Artistilor Plastici, filiala Timisoara. A creeat si trait la Timisoara, Romania

 
CV: 1930 născut în comuna Noul Caragaci, Basarabia
 
1951-1957 studiază la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca, secția Pictură.
 
1957 se stabilește la Timișoara, iar în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici, își va desfășura întreaga activitate artistică. Expune cu regularitate la saloanele anuale, republicane, expoziții de grup în țară și peste hotare: peste 280 de prezențe expoziționale în țară și în străinătate, din care 33 de expoziții personale.
 

Expoziții personale în țară: 1975 Timișoara, Galeria Helios; 1975 Arad, Galeria Alfa; 1981 Cluj-Napoca, Muzeul de Artă; 1982 Timișoara, Biblioteca de Artă; 1982 Reșița, Galeria Agora; 1986 Timișoara, Biblioteca de Artă; 1987 Iași, Galeria Cupola; 1988 Timișoara, Casă Universitarilor,1992 Timișoara, Spitalul Județean; 1996 Timișoara, Galeria Dure; 1996 Târgu-Mureș, Galeria de Artă; 2001 Dej, Galeria Frezia, 2002 Timișoara, Clubul P.N.L.; 2002 Timișoara, Galeria Helios; 2003 Bistrița-Năsăud, Galeria U.A.P.; 2003 Dej, Galeria Frezia, 2004 Timișoara, Consiliul Județean Timiș; 2005 Reșița, Galeria Agora; 2007 Timișoara, Galeria Calina; 2008 Galeria Triade Timișoara; 2012 Galeria Calpe Timișoara; 2013 Galeria UAP Deva; 2014 Galeria Caminul Artei București; 2014 Galeria Calpe Timișoara.
 
Expoziții personale în străinătate: 1970 Vulpera/Elveția, Galeria Engiadina; 1971 Morges/Elveția, Galeria St. Louis; 1972 Kriens/Elveția, Galeria Kunst Keller, 1972 Vulpera/Elveția, Galeria Engiadina; 1973 Kassel/Germania, Kleine Galerie für Kunst; 1973 Bad Pyrmont/Germania, Săptămâna românească; 1973 Les Diablerets/Elveția; 990 Zürich/Elveția, Glatt Zentrum; 2009 Expoziție organizată de consulatul României, Sevilia; 2009 Klagenfurt, Galeria 3
 
Participări la expoziții colective internaționale: 1972 Aalto Center, Elveția, Întâlnire artistică; 1977 Graz/Austria, Muzeul de Artă; 1986 Lucerna/Elveția, Târgul Internațional
1999 Varna/Bulgaria, Balkan Art; 2002 Recanati/Italia, Galeria de Artă Contemporană, Pittura umbră del 900, 2005 Arad/România, Galeria Delta, Bienala internațională de artă contemporană; 2006 Budapesta Centrul Cultural European; 2011 Saloanele Moldovei Chișinău, Republica Moldova și Bacău; 2015 Galeria Art IX-XI, Budapesta.; Participă la toate expozițiile organizate cu ocazia taberelor de creație de la: Valea Doftanei – Mraconia, Lăzarea, Cenad, Calușeri, Târgu-Mureș, Sângiorzul de Mureș, Dej, Oravița, Bozovici, Gărâna, Colibița, Pojejena, Jupănești – Dubova, Băile Herculane, Varna.
 
Expoziții colective și de grup în străinătate: 1969 Novi Sad, Beograd/Iugoslavia, 26 artiști plastici timișoreni; 1970 Berna/Elveția, Galeria Schindler; 1973 Nordheim/Germania, Galeria G; 974 Modena/Italia, Orientări în artă plastică timișoreană; 1974 Hofgeismar/Germania, Galeria de artă
1975 Cuxhaven/Germania, Kelleratelier; 1977 Cuxhaven/Germania, Kelleratelier; 1977 Glückstadt/Germania, Brockdorf Palais, Expoziția românească; 1978 Thalwil/Elveția, Expoziție de artă românească; 1978 Göttingen/Germania, Galeria de artă,1978 Hofgeismar/Germania, Galerie des Kunstkreises; 1979 Sylt/Germania, Lyster Haus; 1980 Barsinghaus, Watfensheid/Germania, Artă românească; 1980 Luzern/Elveția, Galeria Epoca; 1981 Delmenhorst/Germania, Städtische Galerie Haus Koburg; 1982 Gera/Germania, Expoziția reprezentativă a filialei UAP Timișoara; 1983 Laax–Flims/Elveția, Sporthotel; 1984 Kassel/Germania, Artiști din România; 1985 Stuttgart/Germania; 1985 Luzern/Elveția, Galeria Huser; 1985 Luzern/Elveția, Galeria Gambrinus; 1985 Stans/Elveția, Musafiri români expun în Schmeidergassmuhle; 1986 Luzern/Elveția, Galeria Rebstok, 1990 Essen/Germania, Gruga–Park; 1990 Agarone/Elveția, Kunstgallerie; 1991 Saarbrücken, Merzing, Essen/Germania; 1992 Grebenstein/Germania, Galeria Cercului de artă; 1993 Essen/Germania; 1993 Mannheim/Germania; 1993 Szeged/Ungaria, 1995 Copenhaga/Danemarca, Galeria Shambala; 1995 Luzern/Elveția, Eschenbach; 1997 Norvegia, Expoziție itinerantă, 1997 Oslo/Norvegia, 10 artiști timișoreni expun în Norvegia; 1997 Drobak, Tonsberg/Norvegia, Expoziție itinerantă, 1998 S.U.A., Expoziție colectivă; 2001 Roma/Italia, Academia di România, Expoziție italo-română Arteincontro; 2004 Szeged/Ungaria, Facultatea de Artă, Lumina. Fenomen fizic, motiv și simbol artistic; 2006 Budapesta/Ungaria, Centrul Cultural Central-European, Timișoara – European Openings; 2007 Budapesta/Ungaria, Institutul Cultural Român, 50 de semne abstracte; 2007 Szeged/Ungaria, Galeria Tanszeki, 50 de semne abstracte; 2007 Szeged/Ungaria, Galeria Tanszeki, Omagiu lui Brâncuși
 
Artă monumentală: În colaborare cu pictorul Luca Adalbert 1959 Cugir, Frescă, Palatul Culturii; 1968 Băile Herculane, Frescă, Gara Orașului, 1973 Timișoara, Mozaic, holul Universității de Vest
 
Premii și distincții: 2003 Timișoara, Diplomă de Excelență pentru merite deosebite în domeniul creației și al promovării valorilor culturale, Facultatea de Arte; 2003 Premiul UAP din România pentru pictură pe anul 2002; 2003 București, Premiul Național pentru Pictură, Uniunea Artiștilor Plastici; 2004 București, Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer; 2005 Timișoara, Premiul Pro Cultură Timisiensis pentru întreagă activitate, Consiliul Județean Timiș; 2007 Arad, Premiul de excelență Sever Frențiu - Bienala 2007, 2014 Diplomă de excelență pentru întreaga operă artistică - Primaria Timișoara; 2016 Premiul I salonul de pictură al UAP din România
 
Lucrări în colecții publice și particulare din țară și străinătate: Muzeul de Artă din Timișoara, Reșița și Târgu-Mureș; Colecția Elisabeta și Gheorghe David – Târgu-Mureș; Colecția de artă contemporană Artea, Varna/Bulgaria, colecția Mureșan-Boca, Dej; colecția Galeriei Calina, Timișoara, precum și în colecții particulare din Austria, Franța, Germania, Anglia, Elveția, Norvegia, Belgia, Grecia și S.U.A., Centrul de artă Forcalquier – Franța. Muzeul de Artă Contemporană Recanati – Italia.

A fost casatorit cu Xenia Eraclide Vreme, (1930 - 2007) artist grafician roman, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania filiala Timisoara

A avut 2 fii: 

Sorin Vreme (n. 1962), artist vizual, cadru didactic universitar la Facultatea de arte si design a Universitatii de Vest din Timisoara, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania filiala Timisoara

Tudor Vreme - Moser (n. 1964) artist vizual, designer, inventator, casatorit cu Gloria Vreme - Moser, artist vizual, designer, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania filiala Timisoara